Brzozowica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Brzozowica, village du powiat de Mińsk
 Brzozowica, hameau du powiat d'Otwock 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Brzozowica, village